Sàyyid, títol respectuós entre els musulmans, inicialment els descendents de Mahoma
 Germans Sayyids, influents personatges del final de l'Imperi Mogol
 Dinastia dels Sayyids, dinastia del Sultanat de Delhi